Velika nagrada Tripolija je bila avtomobilistična dirka, ki je med letoma 1925 in 1940 potekala v okolici libijskega mesta Tripoli.

Zmagovalci

Tripoli
Šport v Libiji
Motošport v Italiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1925
Ukinitve leta 1940